FSB может означать:
 Financial Stability Board
 Fast Syndrome Based Hash — набор криптографических хеш-функций c доказанной стойкостью.
 Front Side Bus — шина, обеспечивающая соединение между x86- и x64-совместимым центральным процессором и внутренними устройствами.

См. также 

 ФСБ